Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2010/2011 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to pierwsza edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrane 26, 27 i 28 listopada 2010. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem klasycznym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym. W klasyfikacji końcowej triumfowali: Norweżka Marit Bjørgen wśród kobiet i Rosjanin Aleksandr Legkow wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 5 km kobiet

Bieg na 10 km mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet (handicap)

Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

Ruka Triple
Puchar Świata w biegach narciarskich 2010/2011
2010 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce